|-
| 133701 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133702 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133703 - ||  || 24 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133704 - ||  || 24 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133705 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133706 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133707 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133708 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133709 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133710 - ||  || 24 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133711 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133712 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133713 - ||  || 25 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133714 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133715 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133716 - ||  || 26 octombrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133717 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133718 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133719 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133720 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133721 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133722 - ||  || 26 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133723 - ||  || 26 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133724 - ||  || 26 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133725 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133726 - ||  || 29 octombrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133727 - ||  || 28 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 133728 - ||  || 17 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133729 - ||  || 29 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133730 - ||  || 29 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133731 - ||  || 29 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133732 - ||  || 29 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133733 - ||  || 29 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133734 - ||  || 29 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133735 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133736 - ||  || 2 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133737 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133738 - ||  || 12 noiembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133739 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133740 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133741 - ||  || 2 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133742 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133743 - || 2003 WM || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133744 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133745 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133746 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133747 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133748 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133749 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133750 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133751 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133752 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133753 Teresamullen ||  || 21 noiembrie 2003 ||  || 
|-
| 133754 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133755 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133756 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133757 - ||  || 17 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133758 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133759 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133760 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133761 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133762 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133763 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133764 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133765 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133766 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133767 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133768 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133769 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133770 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133771 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133772 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133773 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133774 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133775 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133776 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133777 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133778 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133779 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133780 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133781 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133782 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133783 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133784 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133785 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133786 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133787 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133788 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133789 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133790 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133791 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133792 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133793 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133794 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133795 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133796 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133797 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133798 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133799 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133800 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-